Dinsmoor ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Dinsmoor (1834–1904), US-amerikanischer Anwalt und Erfinder
 Samuel Dinsmoor (1766–1835), US-amerikanischer Politiker und von 1831 bis 1835 Gouverneur des Bundesstaates New Hampshire
 Samuel Dinsmoor junior (1799–1869), US-amerikanischer Politiker und von 1849 bis 1852 Gouverneur des Bundesstaates New Hampshire
 William Bell Dinsmoor (1886–1973), US-amerikanischer Klassischer Archäologe, Architekt und Architekturhistoriker
 William Bell Dinsmoor Jr. (1923–1988), US-amerikanischer Klassischer Archäologe, Architekt und Architekturhistoriker

Sonstiges:
 Dinsmoor-Gletscher, ein nach Charles Dinsmoor benannter Gletscher im Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 Dinsmore